Панаба има више значења:

 Панаба (Фелипе Кариљо Пуерто), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Општина Панаба (Јукатан), општина у савезној држави Јукатан у Мексику
 Панаба (Панаба, Јукатан), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику